Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du 22 au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Novak Djokovic, alors  mondial, est la principale tête d'affiche.
 Jo-Wilfried Tsonga remporte son  en simple face à Novak Djokovic.
 En double, Lukáš Dlouhý et Leander Paes remportent le titre face à Scott Lipsky et David Martin. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
2008 en Thaïlande
Tennis en septembre 2008